Horvátország
Kućište település Orebić községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Koszovó
Kućište falu Peć községben